Hyllsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hyllsjön (Hovmantorps socken, Småland), sjö i Lessebo kommun,  (31,9 ha)
Hyllsjön (Västra Eds socken, Småland), sjö i Västerviks kommun,  (25,1 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn